

Sigle 
 Proof of concept – incompleta realizzazione o abbozzo di un progetto
 POC – Piano Operativo Comunale
 P.o.c. (o POC) – Per opportuna conoscenza (abbreviazione burocratica)
 P.O.C. – Push to talk Over Cellular   
 POC – Partito Operaio Comunista

Codici 
 POC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Brackett Field di La Verne, California (Stati Uniti d'America)
 poc – codice ISO 639-3 della lingua pocomam